

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 2 podstawowe 
 Wróblowice – część miasta Bielsko-Biała
 Wróblowice – część miasta Kraków, w delagaturze Kraków-Podgórze
 Wróblowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Miękinia 
 Wróblowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn
 Wróblowice – część wsi Kozy w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Kozy

Miejscowość na Ukrainie 
 Wróblowice – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie drohobyckim